Diss peut faire référence à :
 Diss, bourg du comté de Norfolk en Angleterre ;
 Diss, surnom de l'ampélodesme de Mauritanie, une poacée que l'on peut retrouver sur le pourtour méditerranéen ;
Diss, ou diss song, chanson aux propos faisant référence à de la violence, terme dérivant de l'anglais disrespecting.
Homonymie